

Єзежани — село в гміні Мілковіце Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Єзежани — село в гміні Постоміно Славенського повіту Західнопоморського воєводства